769 км, 769-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Ост. пункт 769 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 675382.
 Ост. пункт 769 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683348.
 769 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северной железной дороги в Архангельской области. Код 293539.
 769 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 585022.
 769 км — второе название платформы Моторная Южной железной дороги в городе Дергачи Харьковской области. Код 432217.

Примечания